Dlhé pleso může znamenat:

 Dlhé pleso (Veľká Studená dolina) – pleso ve Veľké Studené dolině ve Vysokých Tatrách na Slovensku
 Dlhé pleso (Velická dolina) – pleso ve Velické dolině ve Vysokých Tatrách na Slovensku

 Dlhé Bystré pleso – pleso v Bystré dolině v Západních Tatrách na Slovensku

Související články 
 Dlhé oko – horské oko ve Veľké Studené dolině ve Vysokých Tatrách na Slovensku
 Długi Staw Gąsienicowy – pleso ve Gąsienicowe dolině ve Vysokých Tatrách v Polsku